Skirts – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Triangle Film Corporation
Skirts – cortometraggio del 1917 diretto da Al Christie
Skirts – film del 1921 diretto da Hampton Del Ruth
Skirts – film del 1996 diretto da Jeffrey Bydalek